Programmeren (computer), het schrijven van een computerprogramma met instructies voor de computer
 Neurolinguïstisch programmeren, een methode die leidt tot effectievere communicatie door het bewust maken van onbewuste processen
 Lineair programmeren, een wiskundige methode voor het oplossen van zogenaamde lineaire programmeringsproblemen

Zie ook 
 Programma